Спарта може да се отнася за:
 Древна Спарта – град-държава в Древна Гърция
 Спарта – град в Гърция, наследник на Древна Спарта
 „Спарта“ – чешки футболен клуб
 „Спарта“ – нидерландски футболен клуб
 „Спарта“ – австралийска ракета-носител